Villa Maggi – edificio di Calino
 Villa Maggi Pizzagalli – edificio di Castiraga Vidardo
 Villa Maggi-Corvini – edificio di Parabiago